CLCA2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 943 амінокислот, а молекулярна маса — 103 941.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, металопротеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, транспорт іонів, транспорт, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію, хлоридом. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки